Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi – jeden z wydziałów Wyższych Szkół Bankowych, stanowi jednostkę dydaktyczno-naukową Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Historia 
Od 1997 roku funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W rankingu szkół wyższych Ranking Web of Universities 2014 WSSM zajęła 211 miejsce w Polsce i 10 269 miejsce na świecie. Do 2015 szkoła posiadała akademik i centrum rekreacyjno-sportowe, a do 2016 akademickie biuro karier. Od 2015 roku uczelnia nie przyjmowała nowych studentów, w końcu została przejęta przez Wyższe Szkoły Bankowe i przekształcona w jeden z jej wydziałów.

Przypisy 

Uczelnie w Łodzi
Górna